Елена Ржевская: Ржевская, Елена Александровна (род. 1971) — российский художник и искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2016).
 Ржевская, Елена Моисеевна (1919—2017) — русская писательница.